Take Me Home —en español: «Llévame a casa»— puede referirse a:
 Take Me Home, álbum de Celtic Thunder, de 2009.
 Take Me Home, álbum de Cher, de 1979.
 «Take Me Home», canción de Cher, de 1979.
 Take Me Home, álbum de One Direction, de 2012.
 «Take Me Home», canción de Phil Collins, de 1985.
 «Take Me Home», canción de Sophie Ellis-Bextor, de 2001.
 «Take Me Home», canción de Cash Cash, de 2014.
 «Take Me Home, canción de Jess Glynne, de 2015.
 «Take Me Home», canción de Alexandra Stan, de 2020.